Pod slovem tanker se může skrývat:

 tanker, loď uzpůsobená pro převoz ropných produktů nebo jiných kapalin
 supertanker, velká loď uzpůsobená pro převoz ropných produktů 
 tanker (letadlo), letadlo uzpůsobené pro dopravu leteckého paliva a tankování za letu

příjmení osob
 André Tanker, hudebník a skladatel

jiné významy
 Tanker (skupina), česká art-rocková hudební skupina

Externí odkazy